Oudemans se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthonie Cornelis Oudemans
 Cornelius Anton Jan Abraham Oudemans